Yuba puede referirse a los siguientes topónimos:

 Yuba, despoblado en la provincia de Soria (España).
 El condado de Yuba, en el estado de California (Estados Unidos).
 Yuba City, ciudad del condado de Sutter, en el estado de California (Estados Unidos).
 El área metropolitana de Yuba City, en el estado de California (Estados Unidos).
 Yuba, ciudad del condado de Richland, en el estado de Wisconsin (Estados Unidos).
 Yuba (o Juba), la capital de Sudán del Sur.
 La Universidad de Yuba, situada en la anterior ciudad.

Además, puede hacer referencia a:
 La yuba, alimento oriental elaborado a partir de soja.
 El árabe Yuba, lengua hablada en la provincia de Ecuatoria (Sudán del Sur).
 El Deportivo Yuba Paniagua, equipo de fútbol costarricense.
 El río Pibor (o río Yuba), río del África ecuatorial que discurre principalmente por Sudán del Sur.